Diego Laxalt (1993) – calciatore uruguaiano
 Paul Laxalt (1922) – politico statunitense